

Жінки 
 Петрякова Фаїна Сергіївна (1931—2002) — український науковець, доктор мистецтвознавства, професор, дослідниця української порцеляни й гути.

Чоловіки 
 Петряков Олексій Миколайович (1910—1995) — бригадир прохідників шахти, Герой Соціалістичної Праці.
 Петряков Станіслав Сергійович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.